DALNet.RU — являлось русскоязычным ответвлением сети DALnet. Оно было основано в марте 1998 года выходцами из международной IRC-сети DALnet. Использует серверное ПО сети EFNet, дополненное возможностями использования русскоязычных имён пользователей и каналов сети.

Сеть являлась второй русскоязычной сетью по количеству пользователей.
Лозунг сети: «IRC — не право, это привилегия».

Создателями сети выступили _NFS_ (Самара), MOSSs (Самара), впоследствии к ним присоединился Hetfield_ (Москва), который также являлся основателем сети IRCline.

В 2001 году координатором сети стал netspike, при котором DALNet.RU получает новый импульс развития.

В процессе расширения сеть разделилась на две части из-за смены ПО: бо́льшая часть серверов заменила программное обеспечение на IRCD-Hybrid и стала использовать домен DALNet.RU, меньшая часть — UnrealIRCd осталась на домене Dal.Net.Ru. Обе сети считают себя преемником старого «русского далнета». В 2008 году из-за путаницы в названиях сеть Dal.Net.RU было решено переименовать в IRCLine.

Начиная с 2005 популярность DALNet.RU (относительно конкурирующих) несколько снижается, хотя она всё ещё остаётся третьей русскоязычной сетью.

Сервер DALNet.RU на момент правки (20.02.2022) недоступен.

Cервера IRCline.ru и dal.net.ru продолжают работу (проверено: 20.02.2022), для подключения к сети следует использовать адрес irc.ircline.ru.

Примечания 

Сайты по алфавиту
Сайты, появившиеся в 1998 году